Юрак — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Юрак, Дарья (род. 1984) — хорватская теннисистка.
 Юрак, Людевит (1881—1945) — хорватский патологоанатом, расследовавший Винницкие расстрелы.
 Юрак, Михаэль (1979) — немецкий дзюдоист.

Топоним 
 Юрак — река в России.

См. также